Лендмейта представлява пилотиран брониран костюм, който позволява на оператора си да е изключително подвижен, добре защитен, като с това му предоставя и огромна огнева мощ. Използват се като технология в мангата на Масамуне Широу Appleseed.

В утопичния град Олимпус лендмейта е всекидневие, тъй като е широко използван от армията. Има брони за обществено ползване, но те не може да се екипират с тежко въоръжение.

Лендмейтите са много скъпи, а и при повреда на дадена броня, се налага ръчно преправяне тъй като всички части са ръчно изработени.

За да управлява един оператор лендмейт е нужно той да е в кабината му откъдето го направлява.

Бележки 

Манга